Attilio Veroni – calciatore italiano
 Dante Veroni – politico italiano
 Margareta Veroni – ex attrice ed ex modella italiana